Anlauf steht für:

 Anlauf (Architektur), ein Verbindungsglied zwischen einer waagerechten Platte und einer Wand in der Architektur
 Anlauf (Sport), ein Steigerungslauf in der Leichtathletik
 oberer Bereich einer Skisprungschanze, siehe Skisprungschanze #Aufbau einer Sprungschanze
 Anlauf (Technik), das langsame Steigern der Betriebsgeschwindigkeit einer Maschine
 Anlauf (Oregon), Ort im Douglas County, Vereinigte Staaten

Anlauf ist der Familienname folgender Personen:
 Günter Anlauf (1924–2000), deutscher Bildhauer und Grafiker
 Judith Anlauf (* 1990), deutsche Ruderin
 Karl Anlauf (1877–1951), deutscher Journalist, nationalistischer Kulturpolitiker in Hannover
 Michael Anlauf, eigentlicher Name von Hans Alvesen (* 1943), deutscher Künstler
 Paul Anlauf, Opfer von Erich Mielke bei den Morden auf dem Bülowplatz

Siehe auch:
 Anlaufen
 Anlaufmanagement
 Schweranlauf